René Cardona ist der Name folgender Personen:
* René Cardona senior (1905–1988), mexikanischer Filmregisseur, Filmschauspieler, Filmproduzent, Drehbuchautor und Filmredakteur 
 René Cardona junior (1939–2003), mexikanischer Regisseur und Drehbuchautor, Sohn von René Cardona senior 
 René Cardona III (1962–2021), mexikanischer Regisseur und Schauspieler, Sohn von René Cardona junior